Рухчанский сельсовет (белор. Рухчанскі сельсавет) — административная единица на территории Столинского района Брестской области Белоруссии. Административный центр - агрогородок Рухча-1.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Рухчанский сельсовет включает 6 населённых пунктов:
 Кострово — деревня
 Крушин — деревня
 Рухча-1 — агрогородок
 Рухча-2 — деревня
 Цмень-1 — деревня
 Цмень-2 — деревня

Достопримечательности 
В агрогородке Рухча-1 расположена Свято-Николаевская церковь.

Примечания

Ссылки 
 Столинский райисполком

Сельсоветы Столинского района